Gora peut désigner :

Toponymes

Burkina Faso 
Gora, un village situé dans le département de Dissin ;

Bosnie-Herzégovine 
Gora, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gora, un village situé dans la municipalité de Vogošća, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Croatie 
 Gora, une localité située dans la municipalité de Petrinja, comitat de Sisak-Moslavina ;

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Gora, un village situé dans la province Nord

Pologne 
 Góra, une localité située en Basse-Silésie.

Autres 
 Goparaju Ramachandra Rao (1902-1975) dit Gora, est un athée hindou compagnon du Mahatma Gandhi.
 G.O.R.A. est un film turc réalisé par Ömer Faruk Sorak en 2004.
 est le titre d'un roman de Rabindranath Tagore.
 Claudio Gora (1913-1998 ), acteur et réalisateur italien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités